Loto hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 En general, la familia Nelumbonaceae.
 En particular, Nelumbo nucifera, el loto sagrado.
 Género Lotus, de la familia de las fabáceas.
 Lirio de agua egipcio, Nymphaea lotus.
 Arto, Ziziphus lotus.
 Fruto loto (referido al que aparece en la Odisea, de Homero).
 Semilla de loto, de importancia en la gastronomía de Asia y en la medicina china tradicional.

Espiritualidad 
 Sutra del loto, uno de los textos budistas más importantes.
 Posición de loto, postura de meditación.
 Templo del loto, casa de adoración Baháí en Delhi, India.

Juego de azar 
 Lotería Primitiva de España
 El Loto, juego de azar de Chile administrado por la empresa Polla Chilena de Beneficencia.
 Lotería de Concepción en Chile.

Maquinaria y seguridad industrial 
 LOTO ("lockout-tagout", en español "atrancar y etiquetar"), procedimiento de seguridad industrial para impedir el encendido de una máquina desactivada o en mantenimiento.

Mitología 
 Loto (árbol), aparece en la Odisea, de Homero.
 Loto sagrado o padma en las religiones del subcontinente indio.

Tradición 
 Pies de loto, tradición del vendado de pies de la antigua China, para impedir el crecimiento de estas extremidades en las niñas.

Véase también